Miejscowości w USA:
 Valley Falls – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Valley Falls – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Valley Falls – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Valley Falls – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg